Un élastique est au sens premier une courte bande de caoutchouc généralement de forme ronde, dotée de propriétés élastiques, qui sert à attacher plusieurs objets ensemble. Il peut faire référence à :

Sciences et techniques

Chimie 
 Élastique, une bande courte en caoutchouc.

Biologie 
 Fibres élastiques, chaîne de protéines situées dans la matrice extracellulaire de tissus conjonctifs et produites par les fibroblastes et les cellules du muscle lisse à l'intérieur des artères.

Physique 
 Analogie de la toile élastique, l'action de l'expansion de l'Univers sur une galaxie peut être vue comme celle de l'espace sur laquelle serait collée les galaxies.
 Chaînette élastique, forme prise par un fil pesant flexible infiniment mince homogène élastique suspendu entre deux points, placé dans un champ de pesanteur uniforme.
 Choc élastique, choc entre deux corps n'entraînant aucune modification de leur état interne.
 Déformation élastique, déformation réversible.
 Diffusion élastique, interaction entre corps, au cours de laquelle l'énergie cinétique totale est conservée.
 Diffusion élastique de rayonnement, un des effets sur le rayonnement d'un matériau qu'il traverse.
 Énergie élastique, énergie associée à la déformation élastique d'un objet.
 Énergie potentielle élastique, énergie potentielle emmagasinée dans un corps à caractère élastique lorsque ce dernier est compressé ou étiré par rapport à sa position naturelle. 
 Limite élastique, contrainte à partir de laquelle un matériau arrête de se déformer d'une manière élastique.
 Coefficient élastique,  grandeur intrinsèque d'un matériau, définie par le rapport de la contrainte à la déformation élastique provoquée par cette contrainte.
 Moteur à élastique, machine élastique permettant de convertir de l'énergie en mouvement mécanique.
 Retour élastique d'un bitume modifié, indicateur permettant de caractériser la capacité du liant à retrouver ses caractéristiques géométriques d’origine à la suite d’une déformation.
 Tenseur des constantes élastiques, tenseur symétrique d'ordre 4 intervenant dans l'expression de la loi de Hooke généralisée aux matériaux anisotropes.

Médecine 
 Compression élastique, l'un des traitements de la varice.
 Contention élastique des membres inférieurs, dispositif élastique permettant de comprimer le réseau veineux superficiel et de limiter la formation d’œdèmes.
 Hypertonie musculaire élastique, cocontraction pathologique du couple musculaire agoniste-antagoniste rencontrée dans le syndrome pyramidal.
 Pseudoxanthome élastique, maladie génétique du tissu conjonctif atteignant la peau, les yeux, le système cardiovasculaire et le tractus digestif par fragmentation et minéralisation des fibres élastiques.
 Cartilage élastique, tissu conjonctif  élastique retrouvé chez les animaux.

Technologies 
 Accouplement élastique, accouplement où la transmission du couple se fait par le moyen d'un élastique.
 Déformation élastique, déformation non permanente que subit un matériau sous un certain chargement.
 Emboîtage élastique, mode d'assemblage où les éléments sont déformés lors de l'introduction.
 Équilibre élastique (en Géomecanique), L'un des méthodes des calculs pour la théorie géomecanique.
 Goupille élastique, goupille fendue longitudinalement.
 Isolant cintrable transversalement élastique annelé est un système de conduit isolant et cintrable.
 « Régularisation de réseau élastique », régularisation combinée par norme 1 et 2 de la méthode de dégradation de poids du réseau neuronal convolutif.
 Rondelle élastique, disque élastique mince avec un trou.

Sports et loisirs 
 « Faire l'élastique », technique de cyclisme consistant à se faire lâcher plusieurs fois par un groupe, pour y revenir toujours.
 Saut à l'élastique, activité ludique et sportive de plein air qui consiste à se jeter dans le vide, par exemple depuis un pont, avec une corde élastique accrochée aux chevilles et/ou au torse et attachée au pont, destinée à ralentir puis à stopper la chute.

Cinéma et littérature

Cinéma 
 Le Bataillon élastique, court métrage français réalisé par Georges Méliès en 1902.
 Transformations élastiques, film muet français réalisé par Jean Durand en 1908.

Littérature 
 La Ballade de la balle élastique, nouvelle de Stephen King parue en .
 La Bande élastique,  roman policier de Rex Stout.
 Le Boudin élastique, septième histoire de la série Bouldaldar de Sirius.
 L'Homme Élastique, surnom de Mr Fantastique, super-héros appartenant à l'univers Marvel.

Voir aussi

Articles connexes 
 

Homonymie en science